Сніжківська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Сніжківська сільська рада — Київська область, Ставищенський район
 Сніжківська сільська рада — Сумська область, Буринський район
 Сніжківська сільська рада — Харківська область, Валківський район